NLD – upośledzenie zdolności niewerbalnego uczenia się (od )
 Novell Linux Desktop
 Narodowa Liga dla Demokracji – partia w Birmie
 skrót ISO 3166-1 alpha-3 oznaczający Holandię (Netherlands)